Рейхман () — немецкая и еврейская (ашкеназская) фамилия. Происходит от слов  — «богатый» и   — «человек». Буквально можно перевести как «богатый человек».

Известные носители:
 Рейхман, Гизела — австрийская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира 1923 года трёхкратная чемпионка Австрии.
 Рейхман, Лев Иосифович (1901—1940) — начальник 1-го отдела Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД СССР, майор государственной безопасности.

См. также 
 Рейхмен